Avenida Belgrano puede hacer referencia a dos calles de ciudades argentinas:

 Avenida Belgrano (Buenos Aires).
 Avenida Belgrano (Rosario).